Gigi Fernández e Martina Navrátilová erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nel 3º turno contro Katrina Adams e Manon Bollegraf.

Pam Shriver e Nataša Zvereva hanno battuto in finale 6–4, 4–6, 7–6 (7–5) Jana Novotná e Larisa Neiland.

Teste di serie 

  Jana Novotná /  Larisa Neiland (finale)
  Gigi Fernández /  Martina Navrátilová (terzo turno)
  Arantxa Sánchez Vicario /  Helena Suková (terzo turno)
  Mary Joe Fernández /  Zina Garrison (semifinali)
  Gretchen Magers /  Robin White (secondo turno)
  Pam Shriver /  Nataša Zvereva (campioni)
  Nicole Bradtke /  Elizabeth Smylie (secondo turno)
  Elna Reinach /  Anne Smith (terzo turno)

 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi (primo turno) 
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (quarti di finale) 
 Patty Fendick /  Lori McNeil (terzo turno) 
 Mary Lou Daniels /  Lise Gregory (terzo turno) 
 Leila Meskhi /  Mercedes Paz (semifinali) 
 Rosalyn Fairbank-Nideffer /  Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale) 
 Nathalie Tauziat /  Judith Wiesner (terzo turno) 
 Sandy Collins /  Rachel McQuillan (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1991